Pierre Barrère peut désigner :
 Pierre Barrère (vers 1690-1755), naturaliste et médecin français ;
 Pierre Barrère (1736-1826), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre Barrère (1921-2011), géographe français.